Weljaminow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Woronzow-Weljaminow (1904–1994), sowjetischer Astronom und Astrophysiker
 Pjotr Sergejewitsch Weljaminow († 2009), russischer Schauspieler